Dottori ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo de’ Dottori (1618–1686), italienischer Dichter
 Gerardo Dottori (1884–1977), italienischer Maler, Dichter und Autor des Futurismus